Ердоган може да се отнася за:
 Нехир Ердоган (р. 1980), турска актриса
 Реджеп Таип Ердоган (р. 1954), турски политик